Уједињени Арапски Емирати се први пут појавили на Олимпијским играма 1984. године. После тога је УАЕ није пропустио ни једне Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма УАЕ никада није учествовао и УАЕ никада није био домаћин олимпијских игара;

Олимпијци из УАЕ закључно са 2016. годином су освојили укупно 2 медаље и 1 златну (2004) и 1 бронзану (2016). Медаље су освојене на Летњим олимпијским играма.

Национални олимпијски комитет Уједињених Арапских Емирата (-{United Arab Emirates National Olympic Committee}-) је основан 1979. и признат од стране МОКа 1980. године.

Медаље

Освојене медаље по спортовима

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља

Спољашње везе 
 
 

Уједињени Арапски Емирати на олимпијским играма